Богатищево — топоним в России:
 Богатищево — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Богатищево — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Богатищево — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Богатищево — деревня в городском округе Кашира Московской области.
 Богатищево — посёлок в городском округе Кашира Московской области.
 Богатищево — станция Павелецкого направления МЖД рядом с посёлком Богатищево.
 Богатищево — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Богатищево — деревня в Хотынецком районе Орловской области.